Митта-Митта — название нескольких австралийских топонимов:

 Митта-Митта — река в штате Виктория;
  — населённый пункт в штате Виктория;
  — населённый пункт в штате Новый Южный Уэльс.